Ergashev ist der Familienname folgender Personen:

Akmal Ergashev (* 1982), usbekischer Taekwondoin
Davron Ergashev (* 1988), tadschikischer Fußballspieler